Клајд има више значења:
 Клајд
 Клајд (Њу Џерзи)
 Клајд (Калифорнија)
 Клајд (Тексас)
 Клајд (Њујорк)
 Клајд (Канзас)
 Клајд (Мисури)
 Клајд (Охајо)
 Клајд (Северна Каролина)